Селище міського типу:
 Широке — Дніпропетровська область, Криворізький район, Широківська селищна громада (в минулому — Широківський район)

Села:
 Широке — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада
 Широке — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)